Nemegtomaia barsboldi  — вид динозавров-овирапторов из позднего мела Монголии.

Типовой вид 
Типовой и единственный вид рода был описан в 2004 году в составе рода Nemegtia [Lü, Tomida, Azuma, Dong, and Lee]. Однако позднее это имя было заменено на новое Nemegtomaia («Nemegt mother») в 2005 году, так ранее оно уже было преоккупировано. Видовое название N. barsboldi дано в честь палеонтолога Ринчена Барсболда (Rinchen Barsbold), одного из руководителей проекта Highland International Dinosaur Projects.

Классификация 
Из-за плохой сохранности скелета (кроме черепа, по сути, ничего не осталось), те же авторы первоначально определили этого динозавра в 2002 году как вид рода Ingenia. Однако, позднее выяснилось, что это совершенно новый вид и род и принадлежит он подсемейству Oviraptorinae (тероподы, овирапториды), а не Ingeniinae и может быть родственником Citipati.

Литература 
 Lü, J., Tomida, Y., Azuma, Y., Dong, Z. & Lee, Y.-N. 2004. New oviraptorid dinosaur (Dinosauria: Oviraptorosauria) from the Nemegt Formation of southwestern Mongolia. Bulletin of the National Science Museum, Tokyo, Series C 30: 95-130.
 Lü, J., Tomida, Y., Azuma, Y., Dong, Z. & Lee, Y.-N. 2005. Nemegtomaia gen. nov., a replacement name for the oviraptorosaurian dinosaur Nemegtia Lü et al., 2004, a preoccupied name. Bulletin of the National Science Museum, Tokyo, Series C 31: 51.
 Lü, J., Dong, Z., Azuma, Y., Barsbold, R. & Tomida, Y. 2002. Oviraptorosaurs compared to birds. In Zhou, Z. & Zhang, F. (eds). Proceedings of the 5th Symposium of the Society of Avian Paleontology and Evolution. Science Press (Beijing), pp. 175–189.

Ссылки 
 Овирапторы

Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2004 году
Динозавры Азии
Овирапториды
Барсболд
Фауна формации Нэмэгэт
Фоссилии из меловых отложений Монголии